Düsterberg oder Duesterberg ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Duesterberg (1903–1990), deutscher Jurist und Widerstandskämpfer
 Karl Düsterberg (1917–2014), deutscher Pilot und Unternehmer
 Rolf Düsterberg (* 1956), deutscher Germanist und Literaturhistoriker
 Theodor Duesterberg (1875–1950), Vorsitzender des Stahlhelmbundes